Pz Kpfw ( — «бронированная боевая машина»), транслитерируется как панцеркампфваген, сокр. панцер) — официальное обозначение немецких танков с начала 1930-х гг. и до окончания Второй мировой войны:
 Pz Kpfw I.
 Pz Kpfw II.
 Pz Kpfw III.
 Pz Kpfw IV.
 Pz Kpfw V «Panther».
 Pz Kpfw VI «Tiger».